{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Брюгге, Бельгия
|-
|align = "center" | 1 — 3 октября 2010
|-
|align = "center" | Boudewijn Seapark
|-
| Призовой фонд — € 50 000
|-
| Победитель — € 10 000
|-
| Высший брейк — 140 Джейми Коуп
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Шон Мёрфи|-
| Финалист — Мэттью Коуч
|-
|}Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 2 (также известен, как 2010 Brugge Open) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 1 по 3 октября 2010 года в Брюгге, Бельгия.

Победителем стал Шон Мёрфи, в финале  переигравший Мэттью Коуча со счётом 4:2. Победителем «утешительного» турнира стал юный бельгийский снукерист Люка Бресель, в финальном матче одолевший Барри Пинчеса со счётом 3:2.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 

Чемпион: € 10 000 (2000 очков) 
Финалист: € 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: € 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: € 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: € 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: € 600 (560 очков) 
Участники 1/32: € 200 (360 очков)

Призовой фонд: € 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед'''''.

Предварительная квалификация 

Состоялась 30 сентября 2010 года.

Раунд 1

Раунд 2

Основной турнир

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 140 Джейми Коуп
 137, 113, 106, 104 Шон Мёрфи
 137, 104 Дин Цзюньхуэй
 136 Энтони Макгилл
 136 Джерард Грин
 135 Тони Драго
 133, 118 Дэниел Уэллс
 132, 126 Фергал О'Брайен
 131, 118 Мартин Гоулд
 131 Люка Бресель
 130 Род Лоулер
 129, 101 Джимми Робертсон

 126, 124, 108, 102 Марк Селби
 125 Эндрю Норман
 122 Крейг Стидман
 122 Дэйв Харольд
 122, 118 Питер Эбдон
 120 Лян Вэньбо
 120 Ник Дженнингс
 118 Джадд Трамп
 115, 100 Питер Буллен
 114, 104 Марк Уильямс
 112 Энди Хикс
 112 Рори Маклауд

 109, 102, 100 Марк Джойс
 108 Джейми Джонс
 108 Майкл Холт
 106, 102 Марко Фу
 103 Найджел Бонд
 103 Лю Чуан
 102 Барри Пинчес
 101, 101 Марк Кинг
 100 Игор Фигэйредо
 100 Джимми Уайт
 100 Джек Лисовски

Примечания

Ссылки 

 Результаты финальной стадии на Global-Snooker 

Players Tour Championship
2010 год в снукере